

Geografia

Austria 
 Sankt Jakob – frazione di Völkermarkt, città nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Jakob – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Jakob am Thurn – frazione di Puch bei Hallein, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Sankt Jakob im Lesachtal – ex comune ora frazione di Kötschach-Mauthen, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Sankt Jakob im Rosental – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Sankt Jakob im Walde – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Sankt Jakob in Defereggen – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Sankt Jakob in Haus – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Croazia 
 Sankt Jakob o Sankt Jakobi – antico nome tedesco della città di Abbazia (Regione litoraneo-montana)

Germania 
 Sankt Jakob – frazione di Leutenberg, città nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)

Italia 
 Sankt Jakob o Sankt Jakob am Joch – nome tedesco di San Giacomo, frazione del comune di Funes nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Sankt Jakob – nome tedesco di San Giacomo, ex comune ora frazione del comune di Valle Aurina nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 San Giacomo – pagina di disambiguazione